Сен-Жерме́н-де-Фоссе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південь від Парижа, 55 км на північний схід від Клермон-Феррана, 45 км на південь від Мулена.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1649 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3677,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Міста-побратими 
  Маццано, Італія (2002)

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету
 Сен-Жермен-де-Фоссе на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Жермен-де-Фоссе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жермен-де-Фоссе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Альє

Примітки 

Муніципалітети департаменту Альє